КОНКАКАФ () — конфедерация футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна; организация, осуществляющая управление и контроль над футбольными структурами стран региона. Кроме стран региона в организацию входят три страны Южной Америки: Гайана, Суринам и Гвиана.

Организация основана 18 сентября 1961 года в результате слияния НАФК и КККФ и является одной из шести континентальных конфедераций ФИФА, уполномоченных проводить турниры для национальных сборных региона и квалификационные соревнования на чемпионат мира.

Члены КОНКАКАФ

Команды КОНКАКАФ на чемпионатах мира 
 1930 —  Мексика,  США
 1934 —  США
 1938 —  Куба
 1950 —  Мексика,  США
 1954 —  Мексика
 1958 —  Мексика
 1962 —  Мексика
 1966 —  Мексика
 1970 —  Сальвадор,  Мексика
 1974 —  Гаити
 1978 —  Мексика
 1982 —  Сальвадор,  Гондурас
 1986 —  Канада,  Мексика
 1990 —  Коста-Рика,  США
 1994 —  Мексика,  США
 1998 —  Ямайка,  Мексика,  США
 2002 —  Коста-Рика,  Мексика,  США
 2006 —  Коста-Рика,  Мексика,  США,  Тринидад и Тобаго
 2010 —  Гондурас,  Мексика,  США
 2014 —  Гондурас,  Коста-Рика,  Мексика,  США
 2018 —  Коста-Рика,  Мексика,  Панама
 2022 — , , ,

Количество участий 
 17 — 
 11 — 
 6 — 
 3 — 
 2 — , 
 1 — , , , ,  Панама

Турниры

Существующие

Упразднённые

Ссылки 
 Официальный сайт организации

 
Северная Америка